Uñas gatas puede referirse a:

 El nombre común de la planta Ononis spinosa; 
 El nombre común de la planta Sedum album; o
 El nombre común de la planta Sedum sediforme'''''.